Estacions de ferrocarril:
 Sagrera Mercaderies, antiga estació de mercaderies on ara hi ha l'estació de Sagrera-TAV de Barcelona.
 Sagrera  TAV o Barcelona-Sagrera, estació actualment en construcció de la L4, L9 i adif a Barcelona.
 La Sagrera / la Sagrera - Meridiana (L1, L4, L5, L9 i Rodalies de Catalunya):
Sagrera, estació de les línies L1 i L5, a Barcelona, que ha canviat la seva denominació per la Sagrera.